Улица Шевцовой () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Коты. Пролегает от проспекта Мира до улицы Тюленина.

Примыкает улица Смирнова.

История 
До 1974 года называлась Пархоменко — в честь революционера, участника Гражданской войны в России 1917—1922 годов Александра Яковлевича Пархоменко. Переименована, когда село Коты вошло в состав города Чернигова, поскольку в Чернигове уже была улица с данным названием. 

10 апреля 1974 года улица получила современное название — в честь Героя Советского Союза, члена подпольной организации «Молодая гвардия» Любви Григорьевны Шевцовой, согласно Решению Черниговского исполнительного комитета № 225.

Застройка 
Улица пролегает в юго-западном направлении. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Улица не имеет автомобильного проезда со стороны проспекта Мира. 

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 944 ШЕВЦОВОЇ  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова
Люба Шевцова
Объекты, названные в честь «Молодой гвардии»